A competição do individual masculino de tiro com arco nos Jogos Olímpicos de Verão de 2020 foi disputada entre 23 de julho e 31 de julho, no Yumenoshima Park, em Tóquio.

Qualificação 

Sessenta e quatro arqueiros se qualificam ao evento de tiro com arco masculino. Os 12 Comitês Olímpicos Nacionais (CONs) que se qualificam para o evento de equipes masculinas (incluindo o anfitrião, o Japão) inscrevem 3 membros da equipe no evento individual também. Caso contrário, os CONs podem qualificar no máximo 1 arqueiro. Existem vagas disponíveis em vários torneios, incluindo Campeonatos Mundiais, vários eventos continentais e um torneio de qualificação final. além de duas vagas para convite da Comissão Tripartite.

Recordes 
Antes do evento, estes eram os recordes olímpicos e mundiais:

Calendário

Resultados

Ranqueamento

Rodada Classificatória

Seção 1

Seção 2

Seção 3

Seção 4

Fase final

Referências 

Individual masculino